Худеющий:

 «Худеющий» — роман американского писателя Стивена Кинга в жанре ужасы.
 «Худеющий» — фильм ужасов 1996 года, экранизация одноимённого романа Стивена Кинга.